Diversos futebolistas do Clube Atlético Mineiro tornaram-se importantes ao longo da história do clube. Entre os quais, podem ser citados Dadá Maravilha, Éder Aleixo, Gilberto Silva, João Leite, Luizinho, Nelinho, Paulo Isidoro, Reinaldo, Toninho Cerezo, Kafunga, entre outros.

Na década de 2010, com conquistas como a da Copa Libertadores, da Copa do Brasil, decidida contra o maior rival, e da Recopa, jogadores como Ronaldinho Gaúcho, Diego Tardelli, Bernard, Victor, Leonardo Silva, Réver, Marcos Rocha, Pierre, Leandro Donizete, Jô, entre outros, marcaram seus nomes na história do clube.

Artilheiros 
1- Reinaldo - 255 gols
2- Dadá Maravilha - 211 gols
3- Mário de Castro - 195 gols

Elenco atual 

Futebolistas do Clube Atlético Mineiro